Franz Barwig ist der Name folgender Personen:

* Franz Barwig der Ältere (1868–1931), österreichischer Bildhauer
 Franz Barwig der Jüngere (1903–1985), österreichischer Bildhauer